«Небесный мандат героя» (), в англоязычном прокате «Кровавое письмо» () — вьетнамский исторический фильм о боевых искусствах 2012 года режиссёра Виктора Ву. Экранизация второй части романа «Нгуен Чай» Буй Ань Тана, которая называется «Кровавое письмо».

Сюжет 
Главный герой, Нгуен Ву, ещё ребёнком становится свидетелем казни своих родителей и родственников по обвинению в убийстве императора, которые он считает несправедливыми. Казнить должны были и его самого, но слуга спас мальчика и спрятал его в монастыре. Там двенадцать лет мальчик рос и изучал боевые искусства. Однажды в монастыре произошёл обыск под руководством чиновника, отдавшего приказ казнить родственников Нгуена Ву. Ву узнаёт его и, желая отомстить ему и его повелительнице императрице Тхай Хау, приходит за ним в город. В этот момент в городе происходит нападение убийц на свиту дворянина, которому Нгуен Ву своим вмешательством спасает жизнь. Дворянин оказывается принцем Выонгом Зя, племянником убитого императора. Выонг Зя догадывается, кто такой Нгуен Ву, и прощает его, высказывая сомнения в справедливости приговора семье Нгуен.

Не оставляя планов мести, Ву пробирается во дворец императрицы. Во дворце он узнаёт о существовании некоего "кровавого письма" — письма, написанного придворным евнухом своей кровью перед смертью, и затем потерянного. Письмо содержит сведения, которые помогут сместить Тхай Хау с её трона, из-за чего она очень хочет найти это письмо раньше своих политических противников. Охрана дворца обнаруживает другого нарушителя — молодую девушку, которую Нгуен Ву спасает от охранников, и вместе они покидают дворец. Выясняется, что девушка — Хоа Сюан — также потеряла семью в результате бесчинств Тхай Хау и тоже желает отомстить. Движимые общей жаждой мести, после некоторых совместных приключений молодые люди находят "кровавое письмо". Нгуен Ву несёт письмо Выонгу Зя, чтобы тот помог наследнику императора сместить Тхай Хау с трона. В покоях принца Ву подсматривает, как принц пытается склонить к предательству императорского генерала Чан Тыонга и принять участие в заговоре против Тхай Хау. По плану Выонга Зя предполается убить всех членов императорской семьи, после чего с помощью кровавого письма Выонг сам займёт императорский трон. Нгуен Ву понимает, что принц ничем не лучше императрицы, и новая борьба за власть станет причиной нового кровопролития. Завязывается бой, Выонг Зя тяжело ранит Хоа Сюан, Нгуен Ву убивает его и Чан Тыонга. Чтобы сохранить жизни людей, Ву отказывается от мести и отдаёт письмо императрице Тхай Хау, позволяя ей сохранить свой трон и мир во дворце.

Историчность сюжета 
Сюжет фильма основан на реальных исторических событиях. Убитый император — это Ле Тхай-тонг, после смерти которого была казнена семья учёного и чиновника Нгуен Чая. Сын Нгуен Чая , ставший прообразом главного героя, однако, не был свидетелем казни родителей: мать избежала казни и родила его уже позже. Императрица Тхай Хау — вдова Ле Тхай-тонга , мать наследника трона Ле Нян-тонга и регентша при нём.

В ролях

Награды 
 Золотой воздушный змей 2012 года.
 «Серебряный лотос» и награда за лучшую режиссёрскую работу на 18-м Вьетнамском кинофестивале.
 Приз жюри за полнометражный фильм на Ханойском международном кинофестивале в 2012 году.

Примечания 

Исторические фильмы Вьетнама
Исторические фильмы о XV веке